Agri bezeichnet:
 einen Zufluss des Ionisches Meeres, siehe Agri (Ionisches Meer)
 den türkischen Berg Ararat
 Agri (Jütland), einen Ort im dänischen Jütland

Ağrı bezeichnet:

 Ağrı, eine Stadt in der Türkei
 Ağrı (Provinz), eine Provinz im Osten der Türkei

Agri ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Agri (1932–1998), argentinischer Geiger

Die Abkürzung AGRI steht für:
 Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung im Europäischen Parlament
 Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Europäischen Kommission
 Azerbaijan–Georgia–Romania Interconnector, eine vorgeschlagene Erdgaspipeline

Siehe auch:
 Agris (Begriffsklärung)

Abkürzung